Heimsoth ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Heimsoth (1858–1938), deutscher Politiker
 Karl-Günther Heimsoth (1899–1934),  deutscher Mediziner und Publizist

Siehe auch:
 Heimsoeth